

Ручной секундомер (1966—1976) 

До 1 января 1975 года официальные мировые рекорды в лёгкой атлетике фиксировались ручным секундомером, хотя ещё с 1930-х годов на соревнованиях эпизодически применялся автоматический хронометраж. В приведённой ниже таблице альтернативное время по электронному секундомеру (если оно есть) показано в колонке примечаний. К концу 1960-х годов ручной секундомер уже становится анахронизмом. На всех крупных соревнованиях применяется электронный секундомер (сначала параллельно с ручным хронометрированием, а потом без него). При параллельном ручном и электронном хронометрировании официальном считалось время, измеренное ручным секундомером. Как правило, время победителя определялось шестью параллельно включаемыми ручными секундомерами, результат усреднялся и округлялся до десятых. Время и последовательность пересечения финишной линии остальными участниками определялось либо людьми-наблюдателями, либо киносъёмкой на финише. Когда от электронного хронометрирования отказались, официальное время стало определяться как округлённое до десятых электронное время. При этом возникла некоторая несовместимость результатов — ручное хронометрирование за счёт медленной реакции человека-секундометриста в среднем давало результат на 0,24 секунды лучше, чем электронное.

Электронный секундомер (с 1975 года) 
Уже в 1920-е годы ручной секундомер, измерявший время с точностью до 0,1 с не удовлетворял требованиям объективного судейства в соревнованиях на коротких дистанциях. На процесс измерения времени оказывал влияние «человеческий фактор», например, время реакции хронометриста, которое составляло в среднем 0,24 с и могло достигать 0,3—0,4 с. В результате к концу 1960-х годов ручной секундомер стал повсеместно вытесняться автоматическим электронным.

Только с 1 января 1975 года была официально введена регистрация мировых рекордов по электронному секундомеру для дистанций менее 400 метров. В таблицу мировых рекордов в качестве первого «электронного» рекорда было внесено лучший из известных на тот момент результатов, измеренных электронным секундомером — 12,59 с, показанный Аннели Эрхард 8 сентября 1972 года в финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Все показанные до этого не ратифицированные результаты внесены в таблицу задним числом.

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика 

Бег 00100 с б ж
Бег с барьерами